

Sigle
 Polar track structure – struttura rotte polari, in aeronautica
 Presentation time stamp

Chimica
 Polveri totali sospese – l'insieme del particolato sospeso in aria
 Persistent toxic substances – sostanze tossiche persistenti

Codici 
 PTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pittsburg, Kansas (Stati Uniti)
 PTS – codice ISO 3166-2:EG del governatorato di Porto Said (Egitto)

Sport 
 pts – nelle statistiche di vari sport, abbreviazione di points, punti

Altro 
 ₧ – simbolo di valuta della peseta spagnola
 PTS – veicolo anfibio sovietico
 Pay To Surf – sito web che offre guadagni in cambio del completamento di offerte online
 People Television Service – emittente televisiva privata italiana
 Public Television Service – emittente televisiva taiwanese